Saint Zacharie désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :

 Zacharie († vers -515), un des douze petits prophètes, annonça le retour d’exil du peuple élu sur la terre promise et la venue d’un roi pacifique, célébré le 6 septembre en Occident et le 8 février en Orient. 
 Zacharie (), et Élisabeth, père et mère de saint Jean-Baptiste, célébrés le 23 septembre en Occident et le 5 novembre en Orient.
 Zacharie de Vienne († vers 106), ou Zacharias, 2 évêque de Vienne et martyr sur l'ordre du préfet Pompée sous Trajan, célébré le 26 mai. 
 Zacharie de Lyon (), 3 évêque de Lyon ; célébré le 28 juin
 Zacharie de Jérusalem († 614), confesseur et patriarche de Jérusalem, célébré le 21 février.
  Zacharie de Sicile († 752), pape et patriarche de Rome, traducteur en grec des Dialogues de Grégoire , célébré le 15 mars. 
 Zacharie de Patras († 1782), néomartyr en Grèce, célébré le 20 janvier.et mort en 1860

Références 

Homonymie de saints chrétiens